Крупинов — русская фамилия. Известные носители:

 Крупинов, Анатолий Александрович (1967—2002) — капитан ФСБ, участник Второй чеченской войны, Герой Российской Федерации (2002, посмертно).
 Крупинов, Пётр Никифорович (1906—1998) — старшина, командир отделения автоматчиков, Герой Советского Союза.